Batalla de Novara puede referirse a alguna de las siguientes batallas ocurridas en las cercanías de la ciudad de Novara, antiguamente perteneciente al ducado de Milán y actualmente en Italia:

 Asedio de Novara (1500), que tuvo lugar durante la guerra italiana de 1499 - 1501.  El duque de Milán Ludovico Sforza fue abandonado por su ejército de mercenarios suizos y apresado por las fuerzas francesas de Louis II de la Trémoille, con lo que el ducado de Milán quedó en manos de Luis XII de Francia.
 Batalla de Novara (1513), acaecida en el marco de la guerra de la Liga de Cambrai.  El ejército francés bajo el mando de Louis II de la Trémoille fue derrotado por mercenarios suizos, que restituyeron a Maximiliano Sforza en el ducado de Milán.
 Batalla de Novara (1849), librada durante las guerras de independencia de Italia.  El Imperio austríaco derrotó a las tropas del Reino de Cerdeña.